Дода Мецкая — жена святого Арнульфа, бывшего епископом Меца с 614 по 629 год.

Биография 

Дода происходила из благородной семьи и, вероятно, являлась дочерью Арноальда, епископа Меца. От супруга Арнульфа Дода родила двоих сыновей:
 Хлодульф (?—697) — епископа Меца с 657 по 697 год
 Анзегизель (?—около 679) — предок Каролингов.

Когда в 614 году Арнульф был избран епископом Меца и, как епископ, не мог состоять в браке, Дода ушла в монастырь в Трире.

Примечания

Источники 
Первое «Житие святого Арнульфа», составленное в середине VII века, не называет имени жены святого, довольствуясь тем, чтобы считать её «очень благородной девушкой». Имя появляется только в X веке, когда монах Уммо, автор второго «Жития святого Арнульфа» называет её Додой и уточняет, что она ушла в монастырь Трира после избрания её мужа епископом Меца. В XI веке «Житие Хлодульфа» также называет это имя и уточняет, что «не было более знаменитых и более благородных родителей», чем она и её муж Арнульф.

Изучение источников 
Многие историки, в том числе и Эдуард Главичка, сочли, что никакой жены с именем Ода (Дода) у святого Арнульфа не было, а произошло смещение: мать Арнульфа, святую Оду, поздние переписчики ошибочно посчитали его женой.

В  «Житие Арнульфа» написанном Уммо в согласии с обычно принятой генеалогией святого Арнульфа, «Commemoratio genealogia domni Arnulfi episcopi и confessoris Christi», Арнульф упоминается как сын Арноальда, среди тёть которого называется имя Доды. Вводить это имя как имя супруги Арнульфа, значит давать понять о существовании родства между супругами в ту эпоху, когда Церковь очень следила за степенью родства супругов. Не имеется, таким образом, реальных причин отклонять это позднее свидетельство.

В течение XIX и XX веков историческая наука пересмотрела обоснованность «Commemoratio». Критическое изучение показало, что святой Арнульф, вероятно, являлся зятем Арноальда. Из этого следует, что Дода была дочерью Арноальда, что он дал имя своей дочери по имени своей тёти, а возможная внучка Доды, Клотильда (Дода), жена короля Теодориха III, была в свою очередь названа в честь неё.

Генеалогия

Литература 
 Hlawitschka Эдуард, Die Vorfahren Карл де Grossen, Ed. H Beumann, Düsseldorf, 1965, p. 73 note 1 H Beumann, Дюссельдорфе, 1965.
 Jörg Jarnut, Agilofingerstudien. Untersuchungen zur Gesichte einer adlingen Familien im 6 und 7 Jahrhundert , Stuttgart, 1986 Untersuchungen Zur Einer Gesichte adlingen Familien IM 6 Und 7 Jahrhundert, Stuttgart, 1986   . .
 Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Hachette, coll. « Pluriel », Paris, 1983 (réimpr. 1997), 490 p. (ISBN 2-01-278851-3) 
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, Paris, 1989, 170 p. (ISBN 2-906483-28-1), p. 47-8 
 Jean-Charles Volkmann, Bien connaître les généalogies des rois de France, Éditions Gisserot, 1999 (ISBN 2-877472086) 
 Michel Mourre, Le Petit Mourre. Dictionnaire d'Histoire universelle, Éditions Bordas, avril 2007 (ISBN 978-2-04-732194-2)

Арнульфинги
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VII века
Святые Германии
Святые Франции
Женщины VII века